De Scottish League Two is de vierde en laagste voetbalafdeling in Schotland in de betaalde mannencompetitie, opgericht in juli 2013 na de afschaffing van de Scottish Football League Third Division.

Statistieken

Kampioenen

Eeuwige ranglijst
De clubs in het vet weergegeven spelen in het seizoen 2022/23 in de Scottish League Two. Hieronder overzicht van alle seizoenen vierde klasse. De League Two werd pas in 2013 opgericht, maar de competitie verschilde in wezen niet van degene die het opvolgde. 

Schotse voetbalcompetitie